Свинья-копилка — копилка в виде свиньи.
 «Свинья-копилка» — сказка Ханса Кристиана Андерсена.
 «Свинья-копилка» — мультфильм по сказке Андерсена (СССР, 1963).